Сімрісгамн (комуна) — адміністративна комуна в Швеції.
 Сімрісгамн — місто у Швеції, у лені Сконе.